Дороженька — поэма (повесть в стихах) А.И. Солженицына, написанная в 1947–1952 годах.

 Дороженька — гусельный альбом  Елены Фроловой, выпущенный в 2003 году.

 Дороженька — казачий духовный стих.